Kans de Crimea
 Qaplan I Giray (Rodes, 1680- Quios, 1638) kan de Crimea
 Qaplan II Giray (1739 - 1771), kan de Crimea